Frightmare bezeichnet:
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Frightmare (Band)
 einen britischen Horrorfilm aus dem Jahr 1974, siehe Frightmare (Film)
 einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 1982, siehe The Horror Star
 einen US-amerikanischen Wrestler, siehe Frightmare (Wrestler)